Инна Николаевна Медведская (род. 11 апреля 1943, Хабаровск) — советский и российский -, , иранист, специалист по ранней истории иранских племен и истории Ирана до VI в. до н. э., доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института восточных рукописей РАН.

Биография 
Инна Николаевна Медведская родилась11 апреля 1943 г. в Хабаровске. В 1967 окончила исторический факультет ЛГУ. Специализировалась по кафедре археологии. В 1978 г. под руководством В. Г. Луконина защитила кандидатскую диссертацию «Иран последней четверти II тыс. до н. э. по археологическим материалам: к ранней истории иранских племен».

В 1970—1971 гг. была сотрудником Государственного Эрмитажа.

С 1972 г. работает в секторе Древнего Востока ЛО Института востоковедения АН СССР. С 1998 г. — заведующая Сектором Древнего Востока СПбФ ИВ РАН (с 2007 г. — Института восточных рукописей РАН).

В 1971—1977 гг. участвовала в Южно-Таджикской археологической экспедиции. В 1979—1989 и 2004 гг. — в археологических экспедициях Института истории и археологии Азербайджана (Нахичевань).

В 2007 г. защитила докторскую диссертацию «Древний Иран накануне империй (IX—VI вв. до н. э.): история Мидийского царства».

Научная деятельность 
Основная область научных интересов — ранняя история иранских племен и история Ирана до VI в. до н. э.

В 1970-е годы И. Н. Медведская занималась проблемами истории Ирана последней четверти II тыс. до н. э. по археологическим материалам. По этой теме была защищена кандидатская диссертация и опубликован ряд статей. От материалов и выводов диссертации произошел логический переход к изучению археологии Ирана начала I тыс. до н. э. Изначальным центром иранской государственности и культуры была Мидия, поэтому дальнейшее исследование было связано с её памятниками.

В 1980-90-е гг. исследовались историческая география Ирана новоассирийского периода, в частности, Мидии, уточнялись датировки памятников, пересматривалась оценка скифского влияния в истории Мидии, анализировалась хронология мидийской династии.

В монографии «История Мидийского царства: VII—VI вв. до н. э.» (2018) автор рассматривает историческую географию северо-западного Ирана IX—VII вв. до н. э., историю Мидийского царства, скифо-киммерийский фактор в истории Мидии.

В книге «Иран в начале железного века» (2019) исследователь возвращается к тематике 70-х годов и на новом уровне анализирует археологические культуры на территории Ирана в период раннего железного века (керамику, погребальный инвентарь, металлические орудия).

Основные работы 
 О происхождении среднеазиатских бронзовых черешковых наконечников стрел // КСИИМК. Вып. 119.1969. С. 62-64.
 Некоторые вопросы хронологии бронзовых наконечников стрел Средней Азии и Казахстана // СА.1972. № 3. С. 76-89.
 Об «иранской» принадлежности серой керамики раннежелезного века Ирана // ВДИ. 1977. № 2. С. 93-105.
 Металлические наконечники стрел Переднего Востока и евразийских степей II — первой половины I тыс. до н. э. // СА .1980. № 4. С. 23-37.
 Урартское царство в новом освещении // ВДИ. 1987. № 3. С. 202—211. (совм. с И. М. Дьяконовым).
 Периодизация скифской архаики и древний Восток // СА. 1992. № 3. С. 86-107.
 Бывали ли ассирийцы в Экбатане? // ВДИ. 1995. № 2. С. 147—155.
 Zamua, Inner Zamua and Mazamua // AOAT. Bd. 272. Münster, 2000. S. 429—445.
 О скифском вторжении в Палестину // ВДИ. 2000. № 2. С. 221—229.
 Взлет и падение Мидии // История и языки древнего Востока. Сборник памяти И. М. Дьяконова. СПб., 2002. С. 212—225.
 История Мидии в новейшей западной литературе // ВДИ. 2006. № 1. С. 202—209. (совм. с М. А. Дандамаевым).
 Историография Урартского царства // Историография истории древнего Востока / под ред. В. И. Кузищина. М.: Высшая школа, 2008. С. 87-112.
 Древний Иран накануне империй (IX—VI вв. до н. э.). История Мидийского царства. СПб.: Петербургское Востоковедение, 2010. 261, [1] с.
 A shield-bearer from sialk subtitle: Rectangular shields in the ancient near east // IRANICA ANTIQUA. 2015. Vol. 50. P. 159—170.
 Урартская керамика VIII—VII вв. до н. э. и вопрос урартского присутствия в приурмийском районе Ирана в VII в. до н. э. // Труды Государственного Эрмитажа. Материалы международной конференции, посвященной 100-летию И. М. Дьяконова (1915—1999) / под ред. Н. В. Козловой. Т. 95. СПб., 2018. С. 196—213.
 История Мидийского царства: VII—VI вв. до н. э. СПб.: Евразия, 2018. 322 с.
 Иран в начале железного века. СПб.: Наука, 2019. 217, [2] с.

Примечания

Литература 
 Медведская Инна Николаевна // Милибанд С. Д. Востоковеды России. XX—XXI вв. Биобиблиографический словарь в 2-х книгах. Кн. 1. М.: Изд. фирма «Восточная литература» РАН, 2008. С. 894.
 Медведская Инна Николаевна. Список публикаций. ИВР РАН. 29 декабря 2008 г.

Ссылки 
 Инна Николаевна Медведская на сайте ИВР РАН.

Иранисты СССР
Выпускники исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Сотрудники ИВР РАН
Доктора исторических наук
Женщины-учёные XX века
Женщины-историки
Персоналии:Государственный Эрмитаж